Eleousa ( ) ist der Name mehrerer Orte in Griechenland:

 Eleousa (Zitsa), Stadt und Verwaltungssitz der Gemeinde Zitsa, Region Epirus
 Eleousa (Arta), Dorf im Stadtbezirk Arta der Gemeinde Arta, Region Epirus
 Eleousa (Chalkidona), Ortsgemeinschaft im Gemeindebezirk Koufalia der Gemeinde Chalkidona, Region Zentralmakedonien
 Eleousa (Rhodos), Dorf im Gemeindebezirk Kamiros auf der Dodekanesinsel Rhodos, Region Südliche Ägäis
 Agia Eleousa (Rhodos), Dorf im Gemeindebezirk Kamiros auf der Dodekanesinsel Rhodos, Region Südliche Ägäis
 Agia Eleousa (Erymanthos), Dorf im Gemeindebezirk Farres der Gemeinde Erymanthos, Region Westgriechenland

Eleousa ist die Bezeichnung eines Ikonen-Typs, siehe Eleusa.